

Geografia 
Olbia è il nome di diverse località:
Olba – comune spagnolo;
Olba – comune italiano soppresso, facente ora parte di Urbe;
Olba – antica città dell'Anatolia.

Altro 
OLBA – codice ICAO dell'Aeroporto Internazionale di Beirut-Rafic Hariri.